C-1 Ariete – włoski czołg podstawowy
 132 Dywizja Pancerna „Ariete” – włoska elitarna dywizja pancerna z okresu II wojny światowej